

Persone

Scotti – antica nobile famiglia di Piacenza
Alberto Scotti (1252-1318) – nobile, banchiere e politico italiano
Alessandro Scotti (1889-1974) – politico italiano
Andrea Scotti Galletta (1982) – pallanuotista italiano
Andrés Scotti (1975) – calciatore uruguaiano
Angelo Antonio Scotti (1786-1845) – paleografo e arcivescovo cattolico italiano
Antonio Scotti (1866-1936) – baritono italiano
Bernardino Scotti (1656-1726) – cardinale italiano
Carlo Scotti (1863-1940) – avvocato e politico italiano
Diego Scotti (1977) – calciatore uruguaiano
Domenico Angelo Scotti (1942) – vescovo italiano
Edoardo Scotti (2000) – velocista italiano
Filippo Scotti (1999) - attore italiano
Folco Scotti (1164-1229) – vescovo italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Francesco Scotti (1910-1973) – politico italiano
Gerry Scotti (1956) – conduttore televisivo e attore italiano
Giacomo Scotti (1928) – scrittore italo-croato
Gianbernardino Scotti (1478-1568) – cardinale cattolico italiano
Giovanmaria Scotti (1820-1880) – patriota italiano
Giovanni Battista Scotti (1776-1830) – pittore e decoratore italiano naturalizzato russo
Giuseppe Scotti (...-...) – calciatore italiano
James Vernon Scotti (1960) – astronomo statunitense
Lemmo Rossi-Scotti (1848-1926) – pittore e decoratore italiano
Leone Scotti (1896-1960) – calciatore italiano
Luciano Scotti (1885-1956) – imprenditore e politico italiano
Luigi Scotti (1932) – magistrato e politico italiano
Luigi Scotti (1936-2008) – politico italiano
Luigi Scotti Douglas (1796-1880) – generale italiano
Ottavio Scotti (1680-1748) – architetto italiano
Ottavio Scotti (1904-1975) – scenografo italiano
Paolo Scotti (1955) – produttore teatrale, direttore artistico e autore televisivo italiano
Pasquale Scotti (1958) – camorrista italiano
Pier Maria Scotti (1481-1521) – nobile e avventuriero italiano
Piero Scotti (1909-1976) – pilota automobilistico italiano
Sonia Scotti (1945) – attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio e cantante italiana
Tino Scotti (1905-1984) – attore italiano
Umberto Scotti (1885-1969) – calciatore italiano
Vanna Scotti (1940) – cantante italiana
Vincenzo Scotti (1933) – politico italiano
Vito Scotti (1918-1996) – attore statunitense di origini italiane

Altro
3594 Scotti – asteroide del sistema solare
431P/Scotti – cometa periodica
Accordo Scotti – accordo fra alcuni sindacati e il governo italiano
Palazzo Scotti o Palazzo Basoni Scotti – edificio di Bergamo
Scotti o Scoti – popolo celtico cristianizzato d'origine scozzese
Scotti Mod. X – fucile semiautomatico italiano progettato nel 1932
Riso Scotti – azienda alimentare italiana

Pagine correlate
Gallarati Scotti
Mario Scotti